Lee County je název dvanácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Lee County (Alabama) – okres státu Alabama
 Lee County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Lee County (Florida) – okres státu Florida
 Lee County (Georgie) – okres státu Georgie
 Lee County (Illinois) – okres státu Illinois
 Lee County (Iowa) – okres státu Iowa
 Lee County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Lee County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Lee County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Lee County (Jižní Dakota) – okres státu Jižní Dakota
 Lee County (Texas) – okres státu Texas
 Lee County (Virginie) – okres státu Virginie